Sæson 2014-15 i 2. Division er den tredjebedste fodboldliga i Danmarksturneringen i fodbold.. 2. Division øst består af hold fra Sjælland, Lolland og Falster (unionerne DBU Sjælland, DBU København og DBU Lolland-Falster). 2. division vest består som udgangspunkt af hold fra Jylland og Fyn (DBU Jylland og DBU Fyn), men i 2014-15-sæsonen vil der også være ét hold fra Sjælland (Næstved). Vinderne af de to rækker rykker op i 1. division, mens de 5 dårligste hold fra hver række rykker ned i danmarksserien. De 6. dårligste fra hver række spiller play-off for at undgå den sidste nedrykingsplads.
Grunden til de mange nedrykkere skyldes, at formatet for 2. division ændres, så der fra sæsonen 2015/2016 kun vil være 24 hold i 2. division, som deles op i 3 pulje á 8 hold.

Nye hold denne sæson er Hvidovre og Marienlyst som rykkede ned fra 1. divison, samt Avedøre, Herlev, Kjellerup, Kolding Boldklub, Kolding IF og Varde, som alle er rykkede op fra Danmarksserien.

Inden sæsonen startede skiftede Nordvest FC navn til Holbæk.

Øst

Deltagere

Kort over deltagerne

Stilling

Placering pr. runde 
Nedenstående tabel viser hvert holds position efter hver rundes afslutning.

Sidst opdateret: 20. juni 2015

Resultater 
Hvert hold møder hinanden 2 gange, hhv. hjemme og ude.

Vest

Deltagere 
Pga. der er 17 hold øst for Storebælt og kun 15 vest for Storebælt skulle et øst-hold rykkes over i Vestkredsen. Normalt trækkes der lod blandt øst-holdene, men Næstved meldte sig selv frivilligt.<ref>Næstved tager turen i vest  bold.dk', 20. juni 2014</ref>

 Kort over deltagerne 

 Stilling 

 Placering pr. runde 
Nedenstående tabel viser hvert holds position efter hver rundes afslutning.

Sidst opdateret: 20. juni 2015

 Resultater 
Hvert hold møder hinanden 2 gange, hhv. hjemme og ude.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nedrykningsplayoff 
Nummer 11 fra hhv. Øst- og Vestkredsen mødes over to kampe for at finde den sidste nedrykker fra 2. division.

 Første kamp 

 Anden kamp Middelfart tager den samlede sejr pga. reglen om udebanemål. Dette betyder, at Middelfart bliver i 2. division, mens Rishøj må en tur ned i Danmaksserien.''

Referencer 

Fodboldsæson 2014-15
Sæsoner i 2. division (fodbold)